Пригорье может означать:
 Приго́рье — угорье, полоса у горы, подле гор, вдоль её подошвы, территория (место) при какой-либо горе.
 Пригорье — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина крупнейшее человеческое поселение времён Третьей Эпохи в Эриадоре.

Населенные пункты 
 Пригорье — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.
 Пригорье — посёлок в Новомосковском районе Тульской области России.
 Пригорье — село в Высокопольском районе Херсонской области Украины.